Лев Фёдорович Стржижо́вский (1930, СССР — 26 октября 2003, Москва, Россия) — советский и российский журналист-международник, писатель, публицист и историк, специалист по истории прессы послевоенной Германии. Доктор исторических наук, профессор.

Биография 

Родился в 1930 году.

Начинал журналистскую деятельность в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды». В 1971 — 1991 годах работал в газете «Правда», где в разное время был ответственным секретарём отдела зарубежной информации, заместителем редактора отдела международной информации и заместителем ответственного секретаря редакции.

Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и Институт публицистики Мюнстерского университета.

В начале 1970-х годов был избран деканом факультета журналистики МГИМО. В постсоветское время стал профессором кафедры социологии Московского международного университета.

В 1988 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Концерн Шпрингера и его роль в формировании общественного мнения ФРГ (1946—1985 гг.)» (специальность 07.00.10 — история науки и техники)

Член  в Вене.

Умер 26 октября 2003 года в Москве после продолжительной болезни. 29 октября в ритуальном зале морга Московского городского научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского прошла гражданская панихида.

Является автором 13 книги изданных как в СССР и России, так и за рубежом.

Научные труды

Монографии 
 Стржижовский Л. Ф. Встречи на Рейне. — М.: Знание, 1971. — 93 с.
 Стржижовский Л. Ф. Деньги — господа. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Знание, 1974. — 158 с.  — (Прочти, товарищ!) 100000 экз.
 Стржижовский Л. Ф. Стреляет пресса Шпрингера. — М.: Политиздат, 1978. — 80 с. — (Владыки капиталистического мира). 300000 экз.
 Стржижовский Л. Ф. ФРГ: на правом фланге. — М.: Советская Россия, 1983. — 109 с. — (По ту сторону)
 Стржижовский Л. Ф. Под невидимым прицелом. — М.: Политиздат, 1984. — 212 с. — (Империализм: события, факты, документы).
 Стржижовский Л. Ф. Ради мира на земле: Для ст. возраста / Худож. В. Тогобицкий. — М. : Детская литература, 1986. — 126 с. 100000 экз. 
 Стржижовский Л. Ф. Под невидимым прицелом: Пер. с рус. — Кишинёв: Картя молдовеняскэ, 1987. — 284 с. — (Империализм: события, факты, документы).
 Стржижовский Л. Ф. Силуэты Гамбурга. — М. : Советская Россия, 1989. — 128 с. — (По ту сторону) ISBN 5-268-00994-X
 Стржижовский Л. Ф., Чехов И. В. Визитная карточка страны: Почтовые марки : Для сред. и ст. шк. возраста / Предисл. В. В. Горбатко; Худож. В. Н. Белоногов.  — М.: Детская литература, 1990. — 288 с. ISBN 5-08-000790-7

Статьи 
 Стржижовский Л. Ф. Друзья из ГДР прислали пархомовцам подарок — редкий фарфор // Культура и жизнь. — 1963.
 Стржижовский Л. Ф. «Чрево ещё ужаснее...» [О системе высшего образования и студенческих выступлениях в ФРГ. Очерк] // Молодая гвардия. — 1969. — № 6. — С. 242—285
 Стржижовский Л. Ф. Телега застряла на полпути... [О правительственной реформе образования в ФРГ) // Учительская газета, 11.09.1973 
 Стржижовский Л. Ф. На родине Эрнста Тельмана // Юность. — 1986. — Вып. 1-6
 Стржижовский Л. Ф. Из дальних странствий возвратясь // Огонёк. — 1988. — № 7 
 Стржижовский Л. Ф. Предисловие // Невзлин Л. Б. «Паблик рилейшенз» — кому это нужно?: Основы учебного курса/ Предисл. Л. Ф. Стржижовского. — М.: Экономика, 1993. — 223 с.

Примечания

Литература 

 Орехова О. Е. Печатные СМИ Германии в условиях социально расколотого общества. — М.: МГИМО-Университет, 2008. — 158 с.
  

Журналисты-международники
Журналисты СССР
Журналисты России
Публицисты СССР
Публицисты России
Писатели СССР
Историки СССР
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Выпускники Вестфальского университета имени Вильгельма
Преподаватели МГИМО
Преподаватели Московского международного университета